Rafał Kuchta (ur. 19 października 1980) – polski narciarz, reprezentant kraju w kombinacji norweskiej i skokach narciarskich, letni mistrz Polski w kombinacji norweskiej z 2002 roku oraz dwukrotny drużynowy medalista mistrzostw kraju w skokach narciarskich z 1997 i 2001 roku.

Kariera w kombinacji norweskiej 
29 września 2002 roku Rafał Kuchta zdobył tytuł letniego mistrza Polski w kombinacji norweskiej w konkursie rozgrywanym metodą Gundersena. Zawodnik klubu WKS Zakopane okazał się lepszy od Rafała Śliża i Janusza Zygmuntowicza. W tej samej konkurencji, 25 lutego 2002 roku Kuchta wywalczył srebrny medal zimowych mistrzostw Polski, ulegając jedynie Śliżowi.

Rafał Kuchta wielokrotnie reprezentował Polskę w zawodach Pucharu Świata B. Jego największym osiągnięciem była 12. pozycja, wywalczona 21 stycznia 2001 roku w konkursie sztafet w Klingenthal. Najlepszym indywidualnym osiągnięciem Kuchty była 13. pozycja, którą zajął 3 marca 2000 roku w Klingenthal. Dzięki temu wynikowi zakończył sezon 1999/2000 na 68. pozycji klasyfikacji generalnej Pucharu Świata B.

7 grudnia 2001 roku, Rafał Kuchta wywalczył jedyny w karierze punkt do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Miało to miejsce w Zakopanem. Reprezentant Polski ukończył zawody na ostatnim punktowanym, 45. miejscu.

Kariera w skokach narciarskich 
W 1997 roku Rafał Kuchta wraz z Kazimierzem Bafią i Stefanem Habasem wywalczył w barwach trzeciego zespołu WKS Zakopane brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski w skokach narciarskich. Zawody odbywały się na Średniej Krokwi w Zakopanem. Tytuł mistrzowski wywalczył pierwszy zespół WKS Zakopane, zaś srebrny medal – KS Wisła. Cztery lata później na skoczni Skalite w Szczyrku zajął ponownie trzecie miejsce w konkursie drużynowym. Tym razem drugi zespół WKS Zakopane w składzie: Kuchta, Paweł Kruczek i Marcin Bachleda okazał się słabszy od drużyny TS Wisła Zakopane i pierwszej drużyny WKS Zakopane.

W sezonie 1998/1999 Kuchta został powołany do reprezentacji Polski na zawody Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Dwukrotnie zakończył jednak swój udział w zawodach na serii kwalifikacyjnej.

Osiągnięcia (skoki narciarskie)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: niesklasyfikowany
 sezon 1997/1998: niesklasyfikowany
 sezon 1999/2000: niesklasyfikowany
 sezon 2000/2001: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Osiągnięcia (kombinacja norweska)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: niesklasyfikowany
 sezon 1999/2000: nie brał udziału
 sezon 2000/2001: nie brał udziału
 sezon 2001/2002: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: niesklasyfikowany 
 sezon 1999/2000: 68.
 sezon 2000/2001: niesklasyfikowany
 sezon 2001/2002: 86.
 sezon 2002/2003: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002: niesklasyfikowany

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Zobacz też 
 Profil zawodnika na oficjalnie stronie FIS (kombinacja norweska) [Data dostępu: 2013-12-12]

Przypisy 

Polscy skoczkowie narciarscy
Polscy kombinatorzy norwescy
Urodzeni w 1980
Skoczkowie narciarscy WKS Zakopane